Титулярная церковь Сан-Джироламо-а-Корвиале () — титулярная церковь была создана Папой Франциском 14 февраля 2015 года. Титул принадлежит церкви Сан-Джироламо-а-Корвиале, расположенной в пригороде Рима Джаниколенсе, на виа Буонвизи. Церковь является приходской, учреждённой 9 марта 1960 года по указу «Quotidianis curis» кардинала-викария Клементе Микара.

Список кардиналов-священников титулярной церкви Сан-Джироламо-а-Корвиале 
 Луис Эктор Вильяльба — (14 февраля 2015 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Сан-Джироламо-а-Корвиале на сайте www.gcatholic.org;
 Титулярная церковь Сан-Джироламо-а-Корвиале на сайте Catholic Hierarchy.

Примечания 

Иероним Стридонский